Вла́сов, Влади́мир Миха́йлович:
 Власов, Владимир Михайлович (1938—2023) — советский партийный и государственный деятель, председатель Свердловского облисполкома.
 Власов, Владимир Михайлович (род. 1949) — доктор наук, профессор.